Zlarin je naselje u sastavu Grada Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se na otočiću Zlarin, u dubokom zaljevu Zlarinska luka na sjeverozapadnoj strani otočića.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 284 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Šibenika
Zlarin